Sugar (também conhecido como Sugar Music) é uma gravadora italiana, com sede em Milão.

Ligações externas 
 Página oficial

Gravadoras da Itália
Membros da IFPI